Lorena de Faria Neves Gomes da Silva (17 de abril  de  1965) é uma atriz brasileira.

Filmografia

Cinema 
 1986 Baixo Gávea ... Lia

Televisão 
2003 - Kubanacan ... Ana María Pina  
2003 - Mulheres Apaixonadas .... Delegada
2004 - Carga Pesada .... Professora
2005 - Belíssima .... Odila
2006 - Pé na Jaca .... Aimée
2007 - Páginas da Vida .... Assistente Social
2007 - O Profeta .... Enfermeira
2007 - A Grande Família  .... Susete (Episódio: "Quem Matou Paulão da Regulagem?")
2007 - A Diarista .... Patroa
2008 - Fantástico .... Flavinha
2009 - A Grande Família .... Ornela
2011 - Força-Tarefa .... Gerente do buffet
2012 - Fina Estampa .... advogada de Rafael
2012 - Gabriela .... Heloísa 
2015 - Babilônia .... Advogada
2015 - A Regra do Jogo .... Mara
2021 - Nos Tempos do Imperador .... Madame Lambert

Ligações externas 
 

Atrizes do Brasil